August Stiernstedt eller Stjernstedt kan syfta på bland andra:

 August Wilhelm Stiernstedt (1812–1880), svensk heraldiker och numismatiker
 August Stjernstedt (1828–1909), svensk godsägare och riksdagsman
 August Stiernstedt (1844–1924), svensk hovman och författare